Aigre (gemeente), een gemeente in het department Charente in de Franse regio Nouvelle-Aquitaine
Kanton Aigre, een voormalig Frans kanton waar Aigre de hoofdplaats van was
Aigre (rivier), een riviertje in de Franse departementen Eure-et-Loir en Loir-et-Cher